Joseph Delaville Le Roulx (1747-1803), négociant et homme politique français ;
 Joseph Delaville Le Roulx (1855-1911), son arrière-petit-fils, archiviste-paléographe et historien français.